Результаты Индианаполиса 500 1960 года проходившего на автодроме Индианаполис Мотор Спидвей в понедельник, 30 мая, 1960 года.  Гонка являлась также третьим этапом чемпионата мира Формулы-1 сезона . Это последняя Инди-500, которая считалась частью чемпионата мира Формулы-1.

|}

 Быстрейший лидирующий круг: Джим Ратман 1:01,59

Ссылки 
 
 
 
 

1960
1960 год в Индиане
События 30 мая
Май 1960 года